Влади́мир Валенти́нович Калиниче́нко () — российский философ, специалист в области философии науки, феноменологии и герменевтики. Один из зачинателей феноменологического движения в современной России. Ученик Г. П. Щедровицкого и М. К. Мамардашвили.

Биография 
Родился в г. Неман Калининградской области. Окончил физфак Горьковского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского и аспирантуру Института истории естествознания и техники АН СССР, где руководителем его диссертационного исследования был М. К. Мамардашвили. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Философский анализ связи естественно-научного и гуманитарного знания».

С 1986 по 1999 гг. работал на кафедре философии Московского государственного историко-архивного института (позже — РГГУ), где читал курсы «Философия И. Канта и её интерпретации», «Феноменология и её проблемы» и др.

В. В. Калиниченко — один из основателей философского факультета РГГУ и кировского филиала РГГУ, директором которого он работал в 2002−2006-х гг. Параллельно читал в Вятском государственном гуманитарном университете курсы «Введение в социальную феноменологию», «Философские идеи М. Мамардашвили», «Философская герменевтика» и др.

Член редколлегии журнала «Логос» (с 1991 и до самой смерти). Член групп — участников Европейских проектов по изучению и переводу работ Э. Гуссерля и В. Дильтея (Фрибург, Швейцария; Бохум, Германия).

А. М. Пятигорский называл В. В. Калиниченко единственным человеком, который попытался реально разобраться в философской методологии Мамардашвили.

Скончался от инфаркта 2 мая 2008 года.

Библиография 
Основные авторские публикации:

 Трансцендентализм и герменевтика // Проблема языка в современной западной философии. М.: ИФАН, 1984.
 Онтологические основания научного познания // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига: Зинатне, 1988.
 Методология гуманитарных наук в трудах В. Дильтея // Вопросы философии, 1988, № 4 (в соавт.).
 Выступление на круглом столе «Феноменология и её роль в современной философии» // Вопросы философии, 1988, № 12.
 Феноменологическая редукция как путь: куда? // Мысль изреченная. М.: ИФАН-РОУ, 1991.
 Статьи: Науки о духе, Интерсубъективность, Жизненный мир, Мах Э., Горизонт // Современная западная философия: словарь. — М.: Политиздат, 1991. — 414 с. Тираж — 150 000 экз.
 Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике // Логос, 1992, № 2.
 Язык и трансценденция // Логос, 1994, № 6.
 Философская традиция как парадокс // Философская традиция, её культурные и экзистенциальные измерения (Материалы конференции). М.: РГГУ, 1994.
 Об одной попытке «децентрализовать» Мераба Мамардашвили // Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М.: Прогресс-Культура, 1994.
 Имеет ли разделение наук о природе и наук о духе онтологические основания? // Вестник РГГУ, 1996, № 3.
 Приключения трансцендентальной субъективности (карта) // Феноменологическая концепция сознания: проблемы и альтернативы. — М.: РГГУ, 1998.
 Уставшая семиотика // Логос, 1999, № 6.
 Философ в конце истории // На посту, 1998, № 2.
 Проблема исторической рациональности и своеобразие Дильтея // Герменевтика — психология — история. Вильгельм Дильтей и современная философия. М.: Три квадрата, 2002.
 Понятия «классического» и «неклассического» в философии М. К. Мамардашвили. // Мераб Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Логос, 2004.
 Послание Славоя Жижека: к новой политической культуре // Современные проблемы политической культуры. Киров, Кировский филиал Института бизнеса и политики, 2004.
 Место Г. П. Щедровицкого в истории безумия XX столетия // Познающее мышление и социальное действие. М.: Ф. А. С.-медиа, 2004.
 Методологический проект психологии: замещение отсутствующего // Московский методологический кружок и отечественная психология. М.: Ф. А. С.-медиа, 2006.
 Заметки об интенциональности // Логос, 2007, № 6.

Примечания

Литература 
 Половинкин С. М., Пятигорский А. М., Мотрошилова Н. В., Плотников Н. С. Памяти Владимира Валентиновича Калиниченко // Логос. — 2008. — № 6. — С. 229—240.
 Плотников Н. C. О Владимире Калиниченко
 Пятигорский А. М. Настоящий философ. О Володе Калиниченко
 Алешин А. И., Бонч-Осмоловская Е. А., Юлов В. Ф., Ненашев М. И. и др. Памяти В. В. Калиниченко // Сквозь границы: культурологический альманах. Вып. 7 (2008). — С. 9—20.

Ссылки 
 Гордон. Мышление о мышлении
 Гордон. Зачем философия?

Феноменологи
Философы науки
Философы России
Философы по алфавиту
Умершие от инфаркта миокарда
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета